LIES Can Puig és un institut de secundària de referència dins la comarca del Garraf, i també entre els instituts de secundària de Catalunya en general. Ha rebut nombrosos premis i reconeixements a la seva tasca, i els resultats acadèmics dels seus alumnes sempre han estat molt destacables.

Es troba a la localitat de Sant Pere de Ribes (carrer Joan Maragall), a la comarca del Garraf, dins la província de Barcelona. El seu edifici actual va ser inaugurat l'any ----; anteriorment l'institut havia estat ubicat a l'antiga masia de Can Puig

El seu projecte educatiu és integrador, lligat al poble de Sant Pere, i sempre capdavanter en innovació pedagògica. En aquest sentit, el sistema d'ensenyament s'ha basat des de fa anys en l'adquisició i avaluació de competències, així com en la pràctica del pensament reflexiu.

El lema del seu ideari, segons podem trobar en la seva web, resumeix aquesta forma de ser de l'institut: “El mínim per a tothom i un màxim per a cadascú”.

L'institut ha estat dirigit en els darrers anys per la directiva encapçalada per Lluís Alonso. Anteriorment, el director del centre va ser l'historiador Josep Lluís Palacios.

A l'IES Can Puig trobem cursos d'ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Ensenyaments Especials per a persones amb discapacitats. Actualment estan matriculats uns 500 alumnes i hi treballen més de 50 professors.

Referències 

Instituts d'educació secundària de Catalunya
Sant Pere de Ribes